Jieshou bezeichnet:

 Jieshou (界首市), Stadt in der chinesischen Provinz Anhui
 Jieshou (Chun’an) (界首乡), Gemeinde im Kreis Chun’an in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Jieshou (Chaling) (界首镇), Großgemeinde im Kreis Chaling in der chinesischen Provinz Hunan
 Jieshou (Gaoyou) (界首镇), Großgemeinde der Stadt Gaoyou in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Jieshou (Xing’an) (界首镇), Großgemeinde im Kreis Xing’an im Autonomen Gebiet Guangxi der Volksrepublik China